Хутия Гарридо () — вид грызунов из подсемейства хутиевых семейства щетинистых крыс. Эндемик Кубы.

Красная книга 
Хутия Гарридо — редкий, малоизученный вид, обитающий на небольшой территории. Численность неизвестна, но очень мала.

Единственный известный экземпляр был пойман в 1967 г. В 1979 г. специальной экспедиции не удалось поймать ни одного животного, но были обнаружены следы их деятельности.

Основная причина снижения численности — неконтролируемая охота ради мяса. Охраняются законом. Места обитания хутий Гарридо объявлены охраняемой зоной.

Обитание 
Распространены на нескольких небольших островках банки Хардинес — к востоку от о-ва Пинос и в 40 км к югу от п-ова Сапата на Кубе. Населяют заросли красных мангров. Экология не изучена.

Примечания 

Хутиевые